Wushan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wushan Xian (härad i Kina, Gansu), 
 Wushan Xian (härad i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar